

Geografia
 Checa – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone
 Carlos Checa – ex pilota motociclistico spagnolo
 David Checa – pilota motociclistico spagnolo
 Davis Peralta Checa – ex cestista panamense
 Francisco Checa – ex cestista panamense
 Luis Checa – calciatore ecuadoriano
 Nicolas Checa – scacchista statunitense
 José Pozas Checa – cestista spagnolo